Jakovac bezeichnet:

 Jakovac (Dorf), ein Dorf in Serbien

Jakovac ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Jakovac (* 1981), kroatischer Eishockeyspieler
 Franjo Jakovac (* 1961), jugoslawischer Biathlet